Брезно:

 Брезно — город в центральной Словакии на реке Грон в Словацком Рудогорье.
 Брезно — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.